Papa Esteve II, Papa de l'Església Catòlica (752 -57) 
 Papa Esteve, efímer papa entre Zacaries II i Esteve II, mort tres dies després de sa coronació el 752
 Esteve II d'Hongria (Buda, 1101 - Nagyvárad, 1131), rei d'Hongria (1116-31)
 Esteve II de Blois (c. 1048 - 1102), comte de Blois i de Chartres
 Esteve II de Wittelsbach o Esteve II de Baviera (1319 - 1375, Landshut), duc de Baviera després de 1347 i comte d'Hainaut i d'Holanda